Hearts of Men – cortometraggio del 1912
 Hearts of Men – film del 1914 diretto da Marshall Farnum
 Hearts of Men – film del 1915 diretto da Perry N. Vekroff
 Hearts of Men – film del 1919 diretto da George Beban
 Hearts of Men – film del 1928 James P. Hogan